El Torneo Interligas de Fútbol, denominado por motivos de patrocinio Torneo Interligas Copa "La Pasión" es un certamen con formato de copa organizado de manera conjunta por la Liga General Roca y la Liga Regional de Laboulaye desde el año 2018. 

En el certamen se enfrentan los 4 mejores equipos de la fase clasificatoria de los torneos disputados en la primera mitad del año en cada Liga Regional en partidos de ida y vuelta avanzando de ronda hasta arribar al encuentro decisivo.

En sus 3 ediciones se han coronado distintos equipos de ambas ligas, siendo el actual campeón Central Córdoba de Laboulaye, quien se alzó con el título en 2022 tras superar a Independiente de Ranqueles por 3 a 1 en el resultado global.

Historia 
Hacia finales de 2017 tomó forma la idea de disputar un Torneo Interligas entre equipos de la Liga General Roca y la Liga Regional de Laboulaye . En ese momento se encontraban a cargo de la conducción de esas entidades los señores Juan José Puchetta y Gustavo Saby, respectivamente.

Juan Pablo Anfosi -delegado de Estudiantes de General Levalle- explicó al sitio web Nexos del Sur que “la idea es llevar nuestro fútbol a la Liga General Roca y recibir el suyo en la nuestra, para que más allá de los torneos oficiales que hacemos cada una, poder hacer un Interligas y darle el carácter oficial a través de la Federación Cordobesa de Fútbol”, cruzando en una zona al 1.º y 3.º de la Liga de Laboulaye con el 2.º y 4.º de la Liga General Roca y viceversa en la otra zona.

Si bien se la denominó Torneo Interligas, en ese certamen inicial también se la conoció como "Superliga".

En el año 2018 se disputó la primera Copa con la participación por la Liga Roca de Juventud Unida, Deportivo Moto Kart, Nelson Tomás Page y Talleres y por la Liga de Laboulaye, Estudiantes, Sportivo Norte, Deportivo y Cultural Serrano e Independencia. Estudiantes de General Levalle se consagró vencedor tras superar a Independencia de la misma localidad en definición por penales por 4-2 tras igualar en dos en las finales.

Durante 2019 participaron por la Liga Roca Juventud Unida, Cultural Villa Valeria, Cultural Del Campillo y Cultural Mattaldi y por la Liga de Laboulaye, Estudiantes de General Levalle, Social y Deportivo Melo, Huracán de Laboulaye y San Martin de Laboulaye. Esta vez el ganador fue un equipo de la Liga más austral con el festejo de Juventud Unida de Villa Huidobro tras vencer a Cultural Del Campillo en global de 2-0.

Tras el receso obligado por la pandemia del Coronavirus, se retomó su disputa en 2022. Por la Liga Roca participaron Juventud Unida, Independiente de Ranqueles, Cultural Del Campillo y Social Barrio Quirno y por la Liga de Laboulaye, Estudiantes, Independencia, Central Córdoba y Deportivo y Cultural Serrano. En esta tercera edición el vencedor fue Central Córdoba de Laboulaye quien superó a Independiente de Ranqueles por 3-1 en el marcador global. Cabe aclarar que esta edición fue la primera con finalista de ambas ligas.

Historial 
A continuación, se enumeran los vencedores año a año con sus respectivos resultados globales:

Campeones por Liga

1.ª edición 2018 
Equipos participantes

Cuartos de final 
Partidos de Ida

12/9/18 Deportivo y Cultural Serrano 3-0 Deportivo Moto Kart 

⚽ Pablo Rolón, Julián Pescara y Jonathan Acosta

13/9/18 Nelson T. Page 1-1 Sportivo Norte 

⚽ José Luis Torres / Lucas Ortiz

13/9/18 DC Independencia 0-0 Juventud Unida

19/9/18 Talleres de Huinca Renancó 0-1 Estudiantes de Levalle 

⚽ Rodrigo Germani

Partidos de Vuelta

3/10/18 Deportivo Moto Kart 2-0 Deportivo y Cultural Serrano 

⚽ Darío Cardinal 2

Global: Deportivo y Cultural Serrano 3-2.

3/10/18 Estudiantes de Levalle 7-0 C.A. Talleres de Huinca Renancó 

⚽ Manuel Andino 3, Carlos Asís 2, Rodrigo Germani y Jonathan Villalba

Global: Estudiantes 8-0.

4/10/18 Juventud Unida 1-1 D.C. Independencia 

⚽ Juan Manuel Vélez / Fermín Basterrechea

Global: 1-1. Independencia avanza por penales 5-3.

4/10/18 Sportivo Norte 0-1 Nelson T. Page 

⚽ Juan Cruz Gallo

Global: Nelson T. Page 3-1.

Semifinales 
Partidos de Ida

17/10/18 Deportivo y Cultural Serrano 0-0 Estudiantes de General Levalle 

18/10/18 D.C. Independencia 1-0 Nelson T. Page 

⚽ Carlos Jaime

Partidos de Vuelta

1/11/18 Nelson T. Page 1-3 D.C. Independencia 

⚽ Giuliano Lucena / Carlos Jaime, Fermín Basterrechea y Juan Vicenti

Global: Independencia 4-1.

1/11/18 Estudiantes de General Levalle 3-0 Deportivo y Cultural Serrano 

⚽ Maximiliano Silva, Martin Granero y Juan Bersía

Global: Estudiantes 3-0.

Final 
Partido de Ida 

14/11/18 D.C. Independencia 2-0 Estudiantes de General Levalle 

⚽ Franco Bersía y Augusto Vicenti

Partido de Vuelta

28/11/18 Estudiantes de General Levalle 2-0 D.C. Independencia 

⚽ Carlos Asís y Juan Bersía 

Global: 2-2. En definición por penales ganó Estudiantes por 4-2.

Definición por penales:

Para Estudiantes convirtieron: Rodrigo Germani, Franco Rodríguez, Facundo Molina y Juan Bersía. Para Independencia anotaron: Juan Vincenti, Facundo Aramburu. Augusto Vincenti remató arriba del travesaño, y el tiro de Franco Bersía fue atajado por Arrieta. 

NOTA. Primer final entre equipos de una misma liga. Primer título para un equipo de la Liga de Laboulaye.

Ficha del partido:

Estudiantes: Sebastián Arrieta, Fabián Gadpen, Manuel Andino (expulsado a los 26 del segundo tiempo), Franco López (Facundo Molina), Martín Granero, Lucas Ferrero, Rodrigo Germani, Juan Asís (Juan Zárate), Juan Bersía, Maximiliano Silva y Pablo Mondino (Franco Rodríguez). DT: Elvio Nazrrala.

D.C. Independencia: Maximiliano Garrido, Juan Vicenti, Martín Chiapparolli, Juan Lorca (expulsado a los 46 del segundo tiempo), Augusto Vicenti, Mateo Dutto (Maximiliano Bruera), Nicolás Miranda (William Victorio), Franco Bersía, Fermín Bazterrechea, Nicolás Bersía, Facundo Aramburu. DT: Ricardo Robledo.

Goles: 44 PT Carlos Asís; 35 ST Juan Bersía.

Árbitro: Jonathan Legman.

Estadio: La Trampera - CAE

Partido de Ida: Independencia 2-0 Estudiantes.

2.ª edición 2019 
Equipos participantes

Cuartos de final 
Partidos de Ida 

9/10/19 Juventud Unida 0-0 Social y Deportivo Melo 

10/10/19 Cultural Mattaldi 1-0 San Martín de Laboulaye 

⚽ Gino Bourbon 

10/10/19 Estudiantes de General Levalle 0-0 Cultural Villa Valeria 

10/10/19 Huracán de Laboulaye 0-0 Cultural Del Campillo 

Partidos de Vuelta

23/11/19 Social y Deportivo Melo 1-1 Juventud Unida 

⚽ Danilo López / Lautaro Tapia

Global: 1-1. Juventud Unida avanzó por penales por 4-3

23/11/19 Cultural Villa Valeria 1-2 Estudiantes de General Levalle 

⚽ Ismael Garro / Lucas Ortiz 2

Global: Estudiantes 2-1.

24/11/19 Cultural Del Campillo 0-0 Huracán de Laboulaye

Global: 0-0. Cultural Del Campillo avanzó por penales 4-3.

26/10/19 San Martin de Laboulaye 3-0 Cultural Mattaldi 

⚽ Kevin Ávila, Nicolás Bovone y Ezequiel Cornejo

Global: San Martin 3-1.

Semifinales 
Partidos de Ida

6/11/19 Juventud Unida 1-0 Estudiantes de General Levalle 

⚽ José Luis Torres

7/11/19 Huracán de Laboulaye 1-2 Cultural Del Campillo 

⚽ Emanuel Mercado / Mario Laborda 2

Partidos de Vuelta

20/11/19 Estudiantes de General Levalle 0-2 Juventud Unida 

⚽ Emanuel Quevedo y Heraldo Magallanes

Global: Juventud Unida 3-0.

21/11/19 Cultural Del Campillo 0-0 Huracán de Laboulaye

Global: Cultural Del Campillo 2-1.

Final 
Partido de Ida

4/12/19 Cultural Del Campillo 0-1 Juventud Unida 

⚽ Rodrigo Carrizo
Partido de Vuelta

Partido de Vuelta

19/12/19 Juventud Unida 1-0 Cultural Del Campillo 

⚽ Heraldo Magallanes

Global: Juventud Unida 2-0.

NOTA. Primera final en la que participan dos equipos de la Liga Roca. Primer título para un equipo de la Liga Roca.

Ficha del partido:

Juventud Unida: Emiliano Agüero; Lautaro Tapia, Guido Martínez, Lucas Ávila y Lucas Rivero; Emmanuel Quevedo, José Torres, Herlado Magallanes y Juan Ojeda, Nazareno Silva y Rodrigo Carrizo. DT Hugo Feroglio

Cultural Del Campillo: Leonel Del Arco; Carlos Flores, Martín Orozco, Gastón Irusta y Carlos Turrín; Matías Costapisani, Federico Soler, Lucas Díaz y Juan Massini; Geremías Garín y César Vasconcello. DT Claudio Gigena

Cambios: en Juventud ingresaron Marcos Tobares, José Gómez y Marco Grosso por Silva, Torres y Carrizo.; en Cultural ingresaron Santiago Laborda, Juan Cordeiro y Geremías Rosales por Costapisani, Turrin y Massini.

Gol: 47 PT Heraldo Magallanes (Juventud)

Árbitro: Julio Sanabria (Río Cuarto)

Estadio: Monumental de Villa Huidobro

3.ª edición 2022 
Equipos participantes

Cuartos de final 
Partidos de Ida 

19/10/22 Juventud Unida 0-0 Independencia de General Levalle

19/10/22 Estudiantes de General Levalle 2-1 Independiente de Ranqueles 

⚽ Brian Martínez y Joaquín Sosa; Gabriel Biletto

20/10/22 Dep y Cultural Serrano 0-2 Cultural Del Campillo 

⚽ Martin Murialdo y Jonathan Leguiza

20/10/22 CSD Barrio Quirno 2-2 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 

⚽ Alexis Oviedo y Agustín Nievas; Gabriel Acosta e Iván Zaleh 

Partidos de Vuelta 

26/10/22 Independencia de General Levalle 1-0 Juventud Unida 

⚽ Jorge Becerra

Global: Independencia de General Levalle 1-0.

26/10/22 Independiente de Ranqueles 3-0 Estudiantes de General Levalle 

⚽ Juan Manuel Moralez y Alexis Valdez 2

Global: Independiente de Ranqueles 4-2.

27/10/22 Cultural Del Campillo 1-0 Dep y Cultural Serrano 

⚽ Mario Laborda

Global: Cultural Del Campillo 3-0.

27/10/22 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 2-0 CSD Barrio Quirno 

⚽ Martín Sosa e Iván Zaleh

Global: Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 4-2.

Semifinales 
Partidos de Ida

9/11/22 Independiente de Ranqueles 1-1 Independencia de General Levalle  

⚽ Alexis Valdez; Sergio Becerra 

9/11/22 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 1-0 Cultural Del Campillo 

⚽ Tomás Blanco

Partidos de Vuelta

16/11/22 Independencia de General Levalle 0-0 Independiente de Ranqueles

Global: 1-1. Independiente de Ranqueles avanzó por penales 6-5.

16/11/22 Cultural Del Campillo 1-2 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye  

⚽ Iván Zaleh y Rodrigo Castillo; Martin Murialdo 

Global: Central Córdoba 3-1.

Final 
Partido de Ida

30/11/22 Independiente de Ranqueles 0-2 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 

⚽ Kevin Ávila y Tomás Blanco

Partido de Vuelta

7/12/22 Club Atlético Central Córdoba de Laboulaye 1-1 Independiente de Ranqueles 

⚽ Gabriel Biletto; Tomás Blanco

Global: Central Córdoba 3-1.

NOTA. Segundo título para un equipo de la Liga de Laboulaye.

Referencias 

Futbol
Ligas regionales de fútbol en Argentina
Copas de la Liga de fútbol